Виктория Клочко:
* Клочко, Виктория Александровна (uk; род. 1992) — украинская легкоатлетка, метательница диска.
 Клочко, Виктория Никитовна (род. 2002) — российская футболистка.